Älplihorn  steht für:

 Älplihorn (Albula-Alpen), ein  hoher Berg südlich von Davos, Schweiz
 Älplihorn (Plessuralpen), ein  hoher Berg südwestlich von Arosa, Schweiz